Le Greentown Square est un gratte-ciel en construction à Zhuji en Chine. Il s'élèvera à 212 mètres.

Lien externe
CTBUH

Gratte-ciel à Zhuji
Gratte-ciel mesurant entre 200 et 249 mètres